Erika, női keresztnév
Személyek
 Érika (1988) válogatott brazil labdarúgó
Biológia
 erika, hanga (Erica), növénynemzetség, fajai magyar nevében mindig ott az „erika” vagy a „hanga” szó
 erika, csarab (Calluna vulgaris), növényfaj, mely nem az erika (hanga, Erica) növénynemzetségbe tartozik
Dal
 Erika, német katonadal